Богатые Плоты — название населённых пунктов в России:

 Богатые Плоты — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Богатые Плоты — деревня в Тербунском районе Липецкой области.